Белобородово — название населённых пунктов в России:

 Белобородово — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Белобородово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Белобородово — деревня в Рузском городском округе Московской области.
 Белобородово — деревня в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Белобородово — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Белобородово — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Белобородово — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Белобородово — бывшая деревня, ныне в составе города Северск Томской области.